Hugues ou Chuc est un aristocrate d'Austrasie, qui devient maire du Palais d'Austrasie de 616 à après 618.

Biographie 

Son origine est inconnue, le prénom d'Hugues étant inconnu au sein de la noblesse franque.

Il est cité dans le testament de Saint Bertrand du Mans, que ce dernier rédige le , et dans lequel l'évêque indique que peu avant, les biens d'une certaine Aureliana, femme de Dynamus, évêque d'Avignon (604-625), avaient été partagés par le roi  entre les maires du palais Gonland et Hugues.

Hugues est également mentionné dans la chronique de Frédégaire :

La trente-quatrième année du règne de Clotaire [617], le roi Agon envoya vers ce prince trois nobles députés lombards, Agiulf, Pompège et Gauton, pour le prier de remettre à sa nation les douze mille sous d’or qu’elle payait tous les ans aux Francs ; et avec adresse ces députés donnèrent secrètement trois mille sous d’or, dont mille à Warnachaire, mille à Gondeland, et mille à Chuc ; ils offrirent en même temps à Clotaire trente-six mille sous d’or. Le roi remit le tribut aux Lombards, et s’unit avec eux par serment d’une amitié éternelle.

Descendance 

Aucun document ne lui mentionne de postérité, mais plusieurs aristocrates ultérieurs portent le prénom de Hugues ou des dérivés de Hugues, et sont considérés comme des descendants.

Parmi eux, il y a le sénéchal Hugobert. La difficulté est qu'Hugobert est un neustrien tandis qu'Hugues est un austrasien, mais Christian Settipani remarque qu'Hugobert a une fille du nom de Ragentrude, mère d'Hugobert, duc de Bavière et suppose que le sénéchal pourrait être fils de Waldebert, comte en Thérouanne et de Ragentrude, qu'il identifie à la maîtresse de , laquelle pourrait être petite-fille du maire de palais.

Une autre famille du début du  comprend plusieurs porteur du prénom Hugues, les Étichonides, et Christian Settipani suppose que Bereswinde, épouse d'Etichon-Adalric, duc d'Alsace, est également issue du maire du palais.

Notes et références

Bibliographie 
 .
 .

Maire du palais
Personnalité liée à la Lorraine
Personnalité du haut Moyen Âge par nom